Legacy (in inglese eredità) può riferirsi a:

Film 
Legacy – film del 1998 diretto da T.J. Scott
Legacy – documentario del 2000 diretto da Tod Lending
Legacy – film del 2008 diretto da Jason Dudek
Legacy – film del 2010 diretto da Thomas Ikimi

Fumetto 
 Legacy – alter ego di Genis-Vell, supereroe dell'Universo Marvel Comics

Informatica 
Legacy code
Sistema legacy

Letteratura 
 Legacy – romanzo di Charles Bonner del 1940
 Codice d'onore (Legacy) – romanzo di James Albert Michener del 1987
 Contro evoluzione (Legacy) – romanzo di Greg Bear del 1995

Musica 
 Legacy Recordings – etichetta discografica distribuita dalla Sony Music Entertainment 
 Legacy – album dei Testament, gruppo thrash metal statunitense
 Legacy – singolo degli Art of Noise del 1986
 Legacy – album dei Poco del 1989
 Legacy – album dei Shadow Gallery del 2001
 Legacy – traccia dell'album Not So Happy to Be Sad dei The Shandon del 2002
 Legacy: The Absolute Best – album dei The Doors del 2003
 Legacy – album dei Madball del 2005
 Legacy – album delle Girlschool del 2008
 Legacy – singolo dei Black Veil Brides del 2011
 Legacy – album di David Garrett del 2011
 Legacy – album degli Odyssey del 2011
 Legacy – brano musicale di Eminem dall'album The Marshall Mathers LP 2 del 2013
 Legacy – singolo di Fefe Dobson del 2013
 Legacy – album dei Myrath del 2016

Televisione
Legacy – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1998 al 1999.
 L'eredità (Legacy) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1
Sorelle (Legacy) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
 Subaru Legacy – automobile della Subaru
 The Legacy – stable di wrestling composta da Randy Orton, Cody Rhodes e Ted DiBiase Jr.
 Legacy – grattacielo di Chicago

Pagine correlate 
The Legacy